IX чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Лондоне, Великобритания, с 4 по 5 июля 1979 года. В индивидуальной программе гимнастки выступали со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также в многоборье. Состязания в групповом первенстве проходили с шестью обручами.

Результаты

Таблица медалей

Скакалка

Мяч

Булавы

Лента

Многоборье

Группы

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1979 году
Международные соревнования по гимнастике в Великобритании
1979 год в Лондоне
Июль 1979 года